Asad (, , letteralmente "leone"; nella stampa occidentale spesso traslitterato Assad per rendere la /s/ sorda).

Il termine Asad Allāh è usato come titolo onorifico per Ali ibn Abi Talib, quarto califfo dell'Islam ed è considerato dallo Sciismo il suo primo Imam.

Persone 
 Asma al-Assad (1975) – first lady siriana, moglie di Bashar al-Assad
 Audrey Assad (1983) – cantautrice statunitense
 Bashar al-Assad (1965) – politico siriano, presidente della Siria, successore di suo padre Hafiz al-Assad
 Badi Assad (1966) – chitarrista e cantante brasiliana
 Basil al-Assad (1962-1994) – politico siriano, figlio di Hafiz al-Assad
 Clarice Assad (1978) – cantante, compositrice, orchestratrice e arrangiatrice brasiliana naturalizzata statunitense
 Fabiano Assad (1980) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Hafiz al-Assad (1930-2000) – politico siriano, presidente della Siria dal 1971 al 2000
 Hassan Hamin Assad, meglio noto col ring name di MVP (1973) – wrestler statunitense
 Jamil al-Assad (1933-2004) – politico siriano, fratello di Hafiz al-Asad
 Maher al-Assad (1967) – generale siriano, figlio di Hafiz al-Assad
 Ribal al-Assad (1975) – attivista siriano, figlio di Rifa'at al-Assad 
 Rifa'at al-Assad (1937) – politico siriano, fratello di Hafiz al-Assad 
 Salah Assad (1958) – ex calciatore algerino

Tribù 
 Asad – nome di varie tribù arabe, la più importante delle quali fu quella dei Banu Asad ibn Khuzayma, mentre i Banu Asad della Mecca costituivano un clan dei B. Quraysh.

Altro 
 Lago Asad (Buhayrat al-Asad) – lago siriano
 Al-Assad o Asad – famiglia alawita della regione di Latakia, ai vertici politici in Siria dagli anni settanta